Independencia oder Independência steht für folgende geographischen Objekte:

in Argentinien:
 Departamento Independencia (Chaco), Departamento in der Provinz Chaco
 Departamento Independencia (La Rioja), Departamento in der Provinz La Rioja

in Bolivien:
 Independencia (Ayopaya), Stadt im Departamento Cochabamba
 Independencia (Chapare), Ort in der Provinz Chapare im Departamento Cochabamba

in Brasilien:
 Independência (Rio Grande do Sul), Gemeinde
 Independência (Ceará), Gemeinde
 Parque da Independência, Parkanlage in São Paulo

in Mexiko:
 Independencia (La Concordia), Ort in Chiapas
 Independencia (Tapachula), Ort in Chiapas
 Independencia (Chihuahua), Ort in Chihuahua
 Independencia (Morelos), Ort in Morelos
 Independencia (San Esteban Atatlahuca), Ort in Oaxaca
 Independencia (Santa Cruz Itundujia), Ort in Oaxaca
 Independencia (Sonora), Ort in Sonora
 Independencia (Martínez de la Torre), Stadt in Veracruz
 Independencia (Teocelo), Ort in Veracruz

in Peru:
 Distrikt Independencia (Huaraz), Distrikt der Provinz Huaraz
 Distrikt Independencia (Pisco), Distrikt der Provinz Pisco
 Distrikt Independencia (Lima), Stadtbezirk von Lima
 Distrikt Independencia (Vilcas Huamán), Distrikt der Provinz Vilcas Huamán

in Venezuela:
 Independencia (Miranda), Municipio im Bundesstaat Miranda
 Independencia (Táchira), Municipio im Bundesstaat Táchira
 Independencia (Carabobo), Ort im Municipio Libertador (Carabobo), Bundesstaat Carabobo

in anderen Ländern:
 Independencia (Chile), Kommune in Santiago de Chile
 Independencia (Provinz), Provinz in der Dominikanischen Republik
 Independencia (Distrikt in Paraguay), Verwaltungsdistrikt in Paraguay
 Independencia (Uruguay), Ort im Departamento Florida, Uruguay

Independencia oder Independência steht für:

 Independência total, Nationalhymne von São Tomé und Príncipe
 Independencia (1891), Panzerkreuzer und Küstenpanzerschiff der argentinischen Marine, Stapellauf 1891
 Independencia (Flugzeugträger), argentinischer Flugzeugträger (ab 1958)
 Independencia (F 44), Lenkwaffenfregatte der brasilianischen Marine, Stapellauf 1972
 Independencia (PC 13), Wachtboot der venezolanischen Marine, Stapellauf 1973
 Taça Independência, internationales Fußballturnier (1972)

Siehe auch:
 La Independencia